Триделе́ние (трипартиция; троичная формула; трехчастность; трёхчленность; тройственность) — деление на три части.

 Триделение Священной Римской империи (843 год; Верденский договор) — на три государства: франкское (французское), германское и итальяно-бургундо-лотарингское.
 Триделение государственной власти — у философов Джона Локка (1632—1704) и Монтескьё (1689—1755) деление власти на независимые друг от друга ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
 Триделение Тетенса — «интеллект, воля и чувства» в учении немецкого философа Иоганна Тетенса (1736—1807).
 Гегельянская троичная формула — в философии Георга Гегеля (1770—1831) «понимание — диалектическое суждение — спекулятивное суждение», упрощена последователем до «тезис — антитезис — синтез».
  — идея австрийского философа Рудольфа Штейнера (1861—1925) о необходимости разделения и независимости друг от друга трёх социальных институтов: экономического, политического и духовного.
  — теория французского лингвиста и мифолога Жоржа Дюмезиля (1898—1986) о делении протоиндоевропейского общества на три сословия.

См. также 
 Триада | Трихотомия | Трилогия | Троица (значения)
 Триализм
 Простая трёхчастная форма в музыке

Примечания